Kleinlöschfahrzeug steht für:

 Kleinlöschfahrzeug (Deutschland)
 Kleinlöschfahrzeug (Österreich)
 Kleinlöschfahrzeug (Tschechien)